Niemcy:
 Bentzin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Benno Bentzin – niemiecki aktor
 Curt Bentzin – niemiecki przedsiębiorca

Zobacz też:
 Bentzien
 Benzien
 Benzin